

Patronyme 

 Benedetto Luti,(1666-1724), peintre italien baroque ;
 Margarita Luti, maitresse du peintre Raphael.

Voir aussi 
Luti peut également faire référence à :
 Modèle LUTI